Подсластитель может относиться к:

 Подсластители — заменители сахара
 Полиалкоголи
 Мёд
 Фрукты
 Сироп